BRHG steht für:
 das Gesetz über den Bundesrechnungshof
 die finnische Groove-Metal-Band Bloodred Hourglass

Abkürzung